SS54 oder SS 54 steht für:
 Strada Statale 54 del Friuli, Staatsstraße in Italien

SS-54 steht für:
 USS N-2 (SS-54), US-amerikanisches Unterseeboot

SS54